Die Annecy Rose Open 2022 fanden vom 5. bis 9. April 2022 in Annecy, Frankreich, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Siegerin der letzten Austragung im März 2019 war Milou van der Heijden, die im Achtelfinale ausschied. Das Finale bestritten die beiden Schwester Nele und Tinne Gilis, in dem sich Tinne mit 11:6, 11:6 und 13:11 durchsetzte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Vanessa Florens und Ninon Lemarchand einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2021/22
Squashturnier in Frankreich
Sportveranstaltung in Annecy